Sergen Yalçın (Istambul, 5 de outubro de 1972) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Sergen Yalçın integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 2000.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Eurocopa de 2000